Andrzej Olejko (1963-), historyk
 Edward Olejko (1949-), samorządowiec
 Jan Olejko (1936-2000), nauczyciel